Jan Hamers (schaatser), Nederlands schaatser
 Jan Marie Michiel Hamers, Nederlands burgemeester